Штанц-Ландек () — коммуна в Австрии, в федеральной земле Тироль.

Входит в состав округа Ландек. . Официальный код — 70626.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Алойс Мимелауэр по результатам выборов 2004 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 11 мест.

 Партия Junge Alternative Stanz занимает 5 мест.
 местный список: 4 места.
 Партия Miar in Stanz занимает 2 места.

Ссылки 
 Официальная страница

Примечания 

Общины Тироля